Банду́ра — українське прізвище. Походить від слова «бандура» — назви музичного інструменту.

Відомі носії 
 Бандура Альберт (1925) — канадський психолог українського походження.
 Бандура Віктор Миколайович (1936, Миколаїв) — фахівець у галузі теплофізики та нетрадиційних джерел енергії, доктор технічних наук (1995).
 Бандура Володимир Володимирович (1990) — колишній український політик, колишній мер Святогорська Донецької області, український колаборант із Росією під час російсько-української війни
 Бандура Володимир Михайлович (1956, Дрогобич) — український дипломат
 Бандура Джефф (1957) — канадський хокеїст.
 Бандура Дмитро (псевдо «Глинка», 1923—1948) — учасник національно-визвольних змагань. Член ОУН.
 Бандура Іван (1901) — український ґрунтознавець.
 Бандура Олександр Вікторович (1986) — український футбольний воротар.
 Бандура Олександр Іларіонович (1918—2005) — український видавець, перекладач.
 Бандура Олександра Михайлівна (1917—2010) — український літературознавець.
 Бандура Федір Пилипович (1925—1950) — український військовик, діяч УПА, лицар Срібного хреста заслуги.

Українські прізвища